Александр Панкин:
 Панкин, Александр Анатольевич (род. 1963) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации с 2017 года
 Панкин, Александр Васильевич (род. 1876) — специалист по теории резания металлов и научной организации труда.
 Панкин, Александр Фёдорович (1938—2020) — российский художник, живописец.